А́лан Майкл Дре́сслер (; ) — американский астроном из Института Карнеги в Вашингтоне. Среди его работ — научно-популярная книга «Путешествие к Великому Аттрактору: исследование межгалактического пространства».

Биография 
Дресслер родился в Цинциннати, штат Огайо, окончил среднюю школу Уолнат-Хиллз в 1966 году, получил степень бакалавра физики в 1970 году в Калифорнийском университете в Беркли и докторскую степень по астрономии в 1976 году в Калифорнийском университете в Санта-Крузе. Его основные профессиональные интересы лежат в области космологии, рождения и эволюции галактик, астрономических приборов и внегалактической астрономии.

С 1993 по 1995 год Дресслер возглавлял комитет Ассоциации университетов по исследованию астрономии (AURA) «HST & Beyond: Исследование и поиск истоков», который предоставил НАСА документ «Перспективы космической астрономии в ультрафиолетовом, оптическом и инфракрасном диапазонах». Он был членом группы Nuker Team и коллаборации Morphs, которые изучали эволюцию спиральных галактик с помощью Магеллановых телескопов и космического телескопа Хаббла. Дресслер был председателем Подкомитета по происхождению (OS) НАСА с 2000 по 2003 год, но отказался от членства в Группе обзора/обнаружения объектов, сближающихся с Землей, и стратегий смягчения опасностей. В настоящее время Дресслер работает над Исследованием строения звёздных скоплений с помощью Inamori Magellan Areal Camera and Spectrograph (IMACS), которое изучает эволюцию звёздных структур и популяций в далёких скоплениях галактик, что означает, что наблюдаемые события произошли от четырёх до семи миллиардов лет назад. Он также является членом Группы по определению наук и технологий для поиска земных планет коронографом ().

Награды 
 1983 год: премия Ньютона Лэйси Пирса Американского астрономического общества.
 1996 год: избран членом Национальной академии наук США в области астрономии.
 1999 год: .

Примечания

Ссылки 
 Алан Дресслер — профиль на сайте Института Карнеги.
 .

Родившиеся в 1948 году
Астрономы XXI века
Астрономы XX века
Члены Национальной академии наук США
Выпускники Калифорнийского университета в Санта-Крузе
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Википедия:Биографии современников
Астрономы США
Космологи